Eiga peut faire référence à : 
 Naoki Eiga, kendoka qui fut champion du monde de kendo en 2000 ;
 Takuma Eiga, de son vrai nom « Yūshin », peintre de l'école Takuma, japonais du .

Plusieurs genres du cinéma japonais :
 pinku eiga, cinéma érotique japonais ;
 kaiju eiga, monstres géants des films japonais ;
 yakuza eiga, genre de film dans le cinéma japonais, correspondant aux films de yakuzas ; 
 chambara eiga, genre cinématographique et théâtral japonais de bataille de sabre souvent présenté comme un équivalent du film de cape et d'épée ;
 Eiga monogatari, manuscrit japonais de 40 rouleaux entièrement rédigés en hiragana par des dames de la cour entre 1028 et 1107.